Анохін Сергій Валерійович — український військовик
 Анохін Сергій Григорович — радянський військовик, Герой Радянського Союзу
 Анохін Сергій Миколайович — радянський льотчик-випробувач, Герой Радянського Союзу